Valeri Aleksandrovitch Popovitch (en ), né le  à Gorki, en Union soviétique (aujourd'hui Nijni Novgorod, en Russie), est un ancien attaquant de football russe naturalisé finlandais, désormais entraîneur.

Biographie 
Popovitch est le meilleur buteur de l'histoire du club finlandais du FC Haka.

Il fut également cappé de nombreuses fois avec les équipes espoirs moins et de 17 et 19 ans soviétiques (troisième du championnat d'Europe -17 ans 1986 et vainqueur du championnat d'europe -19 ans 1988).

Popovitch a également joué avec le CSKA Moscou en D2 soviétique et au Spartak Moscou en D1.

Popovitch est devenu un joueur légendaire en Finlande, surtout à Valkeakoski, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du club du FC Haka. FC Haka a retiré le numéro 14 en son honneur après sa retraite.

Statistiques

Palmarès

Club 
 Championnat de Finlande (6): 1995, 1998, 1999, 2000, 2004, 2009
 Coupe de Finlande (3): 1997, 2002, 2005

International 
 Championnat d'Europe moins de 19 ans: Champion: 1988
 Championnat d'Europe moins de 17 ans: Bronze: 1986

Individuel 
 Joueur finlandais de l'année de Veikkausliiga: 1995, 1998, 2002, 2003
 Meilleur buteur de Veikkausliiga: 1995, 1999
 Meilleur buteur de Finlande D2: 1992, 1997
 Meilleur buteur de l'histoire de la Veikkausliiga: 163 buts (en 2008)
 Prix Ilta-Sanomat du meilleur joueur de l'année: 1995, 1999, 2003, 2005, 2007
 Record du plus grand nombre de buts inscrits en une saison de Veikkausliiga: 23 (ex-aequo avec Kimmo Tarkkio)

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur russe
Footballeur finlandais
Joueur du Khimik Dzerjinsk
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du SC Heerenveen
Joueur du HJK Helsinki
Joueur du FK Lokomotiv Nijni Novgorod
Joueur du FC Haka Valkeakoski
Joueur du FC Ilves
Joueur du TPV Tampere
Naissance en mai 1970
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Gorki
Joueur de l'Ikast FS